Кенде — многозначное понятие.

 Кенде (венг. Kende)— венгерская фамилия. Самый известный носитель Янош Кенде — венгерский кинооператор.
 Кенде — титул венгерского вождя.

Топоним в России 
 Кенде — река, Хабаровский край, координаты 62°03’с. ш. 141°06’в. д..
 Кенде — река, Хабаровский край, координаты 55°10’с. ш. 133°40’в. д..
 Кенде — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°11’с. ш. 133°22’в. д..
 Кенде — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°07’с. ш. 125°31’в. д..
 Кенде — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 65°35’с. ш. 135°41’в. д..
 Кенде — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°46’с. ш. 127°12’в. д..

Примечания